

Nom de famille 

 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre (1756-1793), général ;
 Achille Pierre Henri Picot de Dampierre (1775-1805), général ;
 Anne Marie André Henry Picot de Dampierre (1836-1870), homme politique et chef de bataillon de la Garde nationale, 
 Emmanuelle de Dampierre (1913-2012), noble
 Éric de Dampierre (1928-1998), anthropologue et universitaire français
 Henri de Dampierre (1823-1892), général ;
 Marc-Antoine de Dampierre (né en 1936), patronyme d'Henri Coulonges, écrivain français
 Jeanne de Dampierre (?-1583), noble
 , noble
 Sylvaine Dampierre, documentariste française

Autres 
 Maisons de Dampierre

Toponyme 

 Dampierre, commune française de l'Aube ;
 Dampierre, commune française du Calvados ;
 Dampierre, ancienne commune française de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Gargilesse-Dampierre ;
 Dampierre, commune française du Jura ;
 Dampierre, commune française de la Haute-Marne ;
 Dampierre, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, aujourd'hui intégrée à Montboissier ;

Noms composés 
 Dampierre-au-Temple, commune française de la Marne ;
 Dampierre-en-Bray, commune française de Seine-Maritime ;
 Dampierre-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire ;
 Dampierre-en-Burly, commune française du Loiret ;
 Dampierre-en-Crot, commune française du Cher ;
 Dampierre-en-Graçay, commune française du Cher ;
 Dampierre-en-Montagne, commune française de la Côte-d'Or ;
 Dampierre-en-Yvelines, commune française des Yvelines ;
 Dampierre-et-Flée, commune française de la Côte-d'Or ;
 Dampierre-le-Château, commune française de la Marne ;
 Dampierre-les-Bois, commune française du Doubs ;
 Dampierre-lès-Conflans, commune française de la Haute-Saône ;
 Dampierre-Saint-Nicolas, commune française de Seine-Maritime ;
 Dampierre-sous-Bouhy, commune française de la Nièvre ;
 Dampierre-sous-Brou, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Dampierre, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégré à Dommartin-Dampierre;
 Dampierre-sur-Avre, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Dampierre-sur-Blévy, ancienne commune française d'Eure-et-Loir, aujourd'hui intégré à Maillebois ;
 Dampierre-sur-Boutonne, commune française de la Charente-Maritime ;
 Dampierre-sur-le-Doubs, commune française du Doubs ;
 Dampierre-sur-Linotte, commune française de la Haute-Saône ;
 Dampierre-sur-Loire, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégré à Saumur ;
 Dampierre-sur-Moivre, commune française de la Marne ;
 Dampierre-sur-Salon, commune française de la Haute-Saône ;
 Dampierre-sur-Vingeanne, ancienne commune française de la Côte-d'Or, fusionnée avec Flée pour former Dampierre-et-Flée ;
 Le Vieil-Dampierre, commune française de la Marne.

Jeu vidéo 
 Dampierre, un personnage de la série Soul.

Orthographe voisine 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français